Franciaország
Dissé-sous-Ballon, település Franciaországban, Sarthe megyében
Dissé-sous-le-Lude, település Franciaországban, Sarthe megyében